Pannus (do latim, pano) é um tecido conjuntivo de origem inflamatória granular com vascularização. Em termos mais simples é um tecido de cicatriz parecida com um "pano" causada por mal funcionamento do próprio sistema imunológico, que pode causar dor e deformação quando afeta articulações ou perda de visão quando afeta a córnea ou pode se referir a uma camada de gordura subcutânea abdominal.

Tipos 

Pannus corneal: Vascularização superficial da córnea com a infiltração de tecido de granulação. Causa redução da visão. Pode ser causado por um tracoma.
Pannus articular: Exsudato inflamatório produzido pela membrana sinovial no interior de uma cápsula articular, que ocorre normalmente na segunda fase da artrite reumatoide ou por reumatismo articular. É desencadeado por uma resposta autoimune, mediada por complexos imunes. O pannus aumenta a resposta inflamatória corroendo a cartilagem articular e o osso, causando dor, perda de mobilidade e deformação permanente. 
Pannus adiposo: Uma camada de tecido subcutâneo gorduroso. O mesmo que Panniculus.

Causas 
O Pannus articular é causado quando o sistema imune ataca a membrana sinovial, responsável por manter as articulações lubrificadas, causando uma resposta inflamatória com engrossamento e formação de novos vasos sanguíneos na membrana. O pannus produz mais líquido e estimula os leucócitos a desencadearem novas respostas inflamatórias aumentando a inflamação, dor e danos à articulação, que eventualmente se deforma.

Sua formação e avanço podem ser inibidos por imunossupressores.

Termos médicos